Библия бедных ():

 «Библия бедных» (1466) — библейские сцены и рассказы в изображениях.
 «Библия бедных» (2017) — книга писателя Евгения Бабушкина.
  — общее название храмовых декоративных элементов (мозаик, витражей, резьбы и пр.), созданных в качестве иллюстрации Библии для неграмотного населения.